Josef Breuer (1842–1925) — médico e fisiologista austríaco
 Marcel Breuer (1902–1981)
 Mordechai Breuer (1921–2007) — rabino
 Renate Breuer (n. 1939) — canoísta de velocidade alemã
 11583 Breuer

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes judaicos
Sobrenomes da língua alemã